Салинас де ен Медио има више значења:

 Салинас де ен Медио (Мускиз), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Салинас де ен Медио, Бароса (Мускиз), насеље у савезној држави Коавила у Мексику